Невена Иванова Измирлиева е българска просветна деятелка и революционерка.

Биография 
Родена е около 1885 година в южномакедонския български град Кукуш, тогава в Османската империя, в семейството на Иван Измирлиев. В 1903 година завършва с 13-ия випуск Солунската българска девическа гимназия. Работи като учителка в родния си град. В Солун се жени за българския революционер Георги Тодоров. Невена Измирлиева работи като учителка освен в Кукуш, също в Драма и драмските села. След това става учителка в Банско, където заедно с учителите Владимир Поптомов, Никола Голев и шивашкия работник Коле Ковачев формира социалистическа група.

В 1917 година заедно със съпруга си става членка на БРСДП (т. с.) в Гюмюрджина. След като Западна Тракия е откъсната от България по силата на Ньойския договор от 1919 година, Невена Измирлиева и съпругът ѝ се местят в Бургас. След атентата в църквата „Света Неделя“ в 1925 година Георги Тодоров и брат ѝ Борис Измирлиев са арестувани и заточени на остров Света Анастасия. Заедно с група затворници успяват да избягат в СССР, където по-късно емигрира и Невена Измирлиева с детето им. Нейният роднина Христо Станишев пише, че са искали да се върнат, но не можели.

Невена Измирлиева умира в Съветския съюз по време на Втората световна война.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Родени в Кукуш
Български общественици от Македония
Възпитанички на Солунската българска девическа гимназия
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Измирлиеви (кукушани)
Български комунисти до 1944 година
Българи в СССР
Български имигранти от Македония в Бургас
Деятелки на ВМОРО